Friedhof Herne steht für:

 Jüdischer Friedhof Herne
 Waldfriedhof Herne